Соревнования по тхэквондо среди мужчин в категории до 68 кг на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 18 августа в третьем зале «Арены Кариока». В соревнованиях приняли участие 16 спортсменов из 16 стран. Самым молодым участником соревнований стал 18-летний Максемиллион Кассман из Папуа-Новая Гвинея, а самым возрастным — 35-летний сенегалец Балья Дией.

Чемпионом летних Олимпийских игр стал иорданец Ахмад Абугауш, победивший в финале россиянина Алексея Денисенко. Абугауш стал первым олимпийским призёром в истории Иордании. Бронзовые медали получили испанец Хоэль Гонсалес и южнокореец Ли Дэ Хун, причём оба этих тхэквондиста были финалистами олимпийского турнира 2012 года в категории до 58 кг.

Олимпийский чемпион 2012 года турок Сервет Тазегюль, посеянный на турнире под 5-м номером, выбыл в четвертьфинале, уступив Алексею Денисенко. Поскольку россиянин дошёл до финала, то Тазегюль получил возможность побороться за бронзовую медаль, но уже в первом раунде утешительного турнира проиграл венесуэльцу Эдгару Контрерасу.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Результаты

Плей-офф

Утешительный турнир 
Тхэквондисты, проигравшие по ходу соревнований будущим финалистам, принимают участие в утешительном турнире за две бронзовые медали.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года 
 Результаты  на сайте sports-reference.com 
 Олимпийский турнир на сайте Всемирной федерации тхэквондо (WTF)